Łysiny ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Łysiny (Koniecpol), Dorf der Gmina Koniecpol in der Woiwodschaft Schlesien
 Łysiny (Wschowa), Dorf der Gmina Wschowa in der Woiwodschaft Lebus